Heilbronner Straßenbahn wird genannt:
 die ehemalige Straßenbahn Heilbronn
 das ehemalige Verkehrsunternehmen Heilbronner Straßenbahn AG, welches 1940 in den Verkehrsbetrieben Heilbronn aufgegangen ist, siehe Stadtwerke Heilbronn#Verkehrsbetriebe Heilbronn